Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1951 года собрал 11 участников. Чемпионом стал Рейнир Корнелис Келлер, завоевав одиннадцатый национальный титул.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 17 очков.

 — Ян Метз, 13 очков.

 — Вим де Йонг и Питер Бергсма, 12 очков.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1951 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1951 году